Lamminsalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lamminsalo (ö, lat 62,24, long 28,12), Norra Savolax, Varkaus, 
 Lamminsalo (ö, lat 62,20, long 28,62), Norra Savolax, Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar